Afonin ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Michailowitsch Afonin (1904–1979), sowjetisch-russischer Generalleutnant 
 Juri Wjatscheslawowitsch Afonin (* 1977), russischer Politiker
 Matwei Iwanowitsch Afonin (1739–1810), russischer Chemiker, Botaniker und Hochschullehrer
 Maxim Sergejewitsch Afonin (* 1992), russischer Kugelstoßer
 Pawel Iwanowitsch Afonin (1900–1955), sowjetisch-russischer Generalmajor 
 Petra Afonin (1955–2020), deutsche Schauspielerin, Kabarettistin, Regisseurin und Autorin
 Semjon Anissimowitsch Afonin (1900–1944), sowjetisch-russischer Generalmajor 
 Walentin Iwanowitsch Afonin (1939–2021), sowjetischer Fußballspieler
 Wassili Jegorowitsch Afonin (* 1939), russischer Schriftsteller